UFC Fight Night: Dern vs. Yan, также известный как UFC Fight Night 211 или UFC on ESPN+ 69 или UFC Vegas 61 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 1 октября 2022 года на спортивной арене «UFC Apex» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Янь Сяонань победила Маккензи Дерн решением большинства судей.

Подготовка турнира

Главное событие турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован женский бой  в минимальном весе между Маккензи Дерн (#5 в рейтинге) и Янь Сяонань (#6 в рейтинге).

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

Все бойцы на взвешивании уложились в лимиты своих весовых категорий.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Даниэл Силва vs. Джон Кастаньеда
 Выступление вечера: Жоаким Силва, Брендан Аллен, Челси Чендлер и Гвидо Канетти

См. также 

 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Счылки 
 

Турниры UFC Fight Night